A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1911–1912-es szezonja volt a bajnokság 17. szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a Daring Club de Bruxelles lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1